Isola di Melville – isola del Canada
 Melville (Australia) – isola dell"Australia